Села:
 Червоний Став — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Червоний Став — Миколаївська область, Баштанський район, Баштанська міська громада
 Червоний Став — Миколаївська область, Баштанський район, Березнегуватська селищна громада
 Червоний Став — Харківська область, Борівський район